Сродж Зиямов — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1910 году в Ташкенте. Член КПСС с 1939 года.

С 1929 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1929—1946 гг. — рабочий, механик цеха, секретарь парткома завода «Ташсельмаш», первый секретарь Ленинского райкома КП(б) Узбекистана в городе Ташкенте, первый секретарь Узбекистанского райкома КП(б) Узбекистана, секретарь по кадрам Ташкентского горкома КП(б) Узбекистана, первый секретарь Кокандского горкома КП(б) Узбекистана, министр торговли Узбекской ССР, управляющий делами ЦК КП Узбекистана, министр коммунального хозяйства Узбекской ССР.

Избирался депутатом Верховного Совета Узбекской ССР 3-го, 4-го, 5-го, 6-го, 7-го и 8-го созывов.

Умер после 1980 года.

Ссылки 
 Зиямов

Первые секретари районных (в городах) комитетов КПСС
Первые секретари Кокандского горкома КП Узбекистана
Народные комиссары и министры Узбекской ССР
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 3-го созыва
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 4-го созыва
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 5-го созыва
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 8-го созыва